A HMS Ulysses Alistair Maclean első regénye, 1955-ben jelent meg. Magyarországon Őfelsége hadihajója címmel adták ki.

A történet egy angol hadihajó kalandos útját mutatja be a II. világháborúban. Az Északi-sarkvidéken magára hagyott hajó különleges és izgalmas kalandja egyaránt megmozgatja a tizenéves és a felnőtt olvasó elméjét is.

Magyarul 

 Őfelsége hadihajója; ford. Félix Pál; Zrínyi, Bp., 1984

Brit regények
1955 regényei